Firestarter est le titre original du roman Charlie, de Stephen King en 1980 et adapté en films :
 Firestarter est le titre original du film Charlie, réalisé par Mark L. Lester en 1984 ;
 Firestarter est un film américain sorti en 2022
 Firestarter est en informatique un utilitaire de pare-feu Linux pour GNOME ;
 FireStarter est un jeu vidéo sur PC ;
 Firestarter est un des titres de l'album The Fat of the Land du groupe Prodigy.

Homonymie de titre